Sinnbild steht für:

 Sinnbild, Bedeutungsträger zur Bezeichnung einer Vorstellung, siehe Symbol
 Sinnbild (Musik), Darstellung eines außermusikalischen Sinngehaltes

Siehe auch: